Малышево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малышево — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Малышево — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Малышево — село в Селивановском районе Владимирской области.
 Малышево — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Малышево — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.
 Малышево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Малышево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Малышево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Малышево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Малышево — село в Альменевском районе Курганской области.
 Малышево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Малышево — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Малышево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Малышево — деревня в сельском поселении Ганусовское Раменского района Московской области.
 Малышево — село в сельском поселении Кузнецовское Раменского района Московской области.
 Малышево — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Малышево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Малышево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Малышево — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Малышево — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Малышево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Малышево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Малышево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Малышево — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Малышево — село в Спасском районе Рязанской области.
 Малышево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Малышево — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Малышево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Малышево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Малышево — посёлок в Максатихинском районе Тверской области.
 Малышево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Малышево — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Малышево — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Малышево — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Малышево — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Малышево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Малышево-Логовской сельсовет
 Малишево (значения)
 Малышева